Links en rechts (richting), een richting
 Links (politiek), een politieke richting
 Rechts (politiek), een politieke richting